Шавро́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Шаврова, Людмила Васильевна (род. 1940) — советская лыжница, спортивный функционер;
 Шаврова, Татьяна Павловна (род. 1978) — российский телепродюсер.